Карири-Осидентал () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Население составляет 	121 531	 человек (на 2010 год). Площадь — 	7 014,293	 км². Плотность населения — 	17,33	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 237 147 763,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2090,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,611 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Ампару
 Асунсан
 Камалау
 Конгу
 Кошишола
 Ливраменту
 Монтейру
 Ору-Велью
 Парари
 Прата
 Серра-Бранка
 Суме
 Сан-Жозе-дус-Кордейрус
 Сан-Жуан-ду-Тигри
 Сан-Себастьян-ду-Умбузейру
 Тапероа
 Забеле
 Барра-ди-Сан-Мигел

Микрорегионы штата Параиба